Paretschtscha (, polnisch Porzecze, litauisch Pariečė) ist ein Ort nordöstlich von Hrodna in der Hrodsenskaja Woblasz im Rajon Hrodna im Westen von Belarus und liegt an der Grenze zu Litauen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es eine katholische Kirche, eine 1901 gebaute orthodoxe Kirche und einen Friedhof, wo die Opfer des Ersten Weltkriegs bestattet wurden. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gehörte Porzecze zu Polen.

Literatur 
 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom V - Województwo Białostockie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924.
 Porzecze, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 611 

Ort in der Hrodsenskaja Woblasz
Ghetto